3C273 és un quàsar situat a la constel·lació de la Verge, i va ésser el primer quàsar descobert.

Rajos a gran escala 
El quàsar 3C273 té uns jets altament visibles, que mesuren ~ 200 kly (60 kpc) de llarg, i té una magnitud absoluta de prop de -23. L'any 1995, la imatge òptica del raig utilitzant el telescopi espacial Hubble va revelar una morfologia estructurada demostra repetits nusos brillants entrellaçats per àries d'emissió feble.

Història 
El nom de 3C273, significa que va ésser l'objecte número 273 (en ordre d'ascensió recta) del Third Cambridge Catalog of Ràdio Sources (3C), publicat l'any 1959. Després de millorar la posició de l'objecte observant l'ocultació de la font per la Lluna amb el Parkes Ràdio Telescope, la radiofont va ser ràpidament associada amb una contrapartida en l'òptic, un objecte estel·lar no resolt. El 1963, Maarten Schmidt i Bev Oke van publicar diversos articles a la revista Nature donant compte del gran desplaçament cap al roig de la font, el que implicava que malgrat la seva aparença estel·lar, estava molt lluny de la nostra galàxia (diversos milers de milions d'anys llum).

Arran del descobriment de 3C273, moltes altres radiofonts foren associades amb contrapartides òptiques de similar naturalesa, la primera va ésser 3C48. També, moltes galàxies actives que havien estat erròniament identificades com estrelles variables es van assimilar a aquest nou tipus d'objecte (Els Quàsars), incloent objectes tan famosos com la Constel·lació dels Llebrers o com la Cabellera de Berenice. No obstant això, no es va comprendre la veritable naturalesa d'aquests objectes, ja que no s'assemblaven a l'espectre de cap estrella coneguda a l'època. 3C273 va ser el primer objecte identificat com el que ara anomenem Quàsar, que són objectes extremadament lluminosos a distàncies cosmològiques.

3C273 és un quàsar ràdio-silenciós, i va ser també la primera font extragalàctica de raigs X descoberta l'any 1970. La seva lluminositat és variable en gairebé totes les longituds d'ona, des de les ones de ràdio als rajos gamma en escala de dies a dècades. S'ha observat polarització en ràdio, infraroja i òptica, la qual cosa suggereix que una gran quantitat d'emissió és per radiació de sincrotró, creada pel jet de partícules carregades movent-se a velocitats relativistes. Les observacions de VLBI en radi de 3C273 mostren moviments propis de la font d'algunes regions d'emissió que aparentment es mouen a velocitats superlumíniques.

La posició del 3C273 és (J2000) ascensió recta 12h 29m 6,7s, declinació + 2d 3m 8,6s, i és visible a la primavera a ambdus hemisferis. I és prou brillant per a ésser observat amb telescopis grans d'aficionat.

Lluminositat i distància 

És el Quàsar més brillant conegut a l'espectre òptic, (Magnitud aparent ~12,9), i un dels més propers amb un Desplaçament cap al roig (z = 0,16). Usant la constant de Hubble obtinguda per la missió WMAP de 71 km/s per megaparsec, aquest Desplaçament cap al roig correspon amb una distància de ~ 670 milions de parsecs, o sigui, al voltant de 2.200 milions d'anys-llum. També és un dels quàsars més lluminosos coneguts, amb una Magnitud absoluta de -26,7.

Propietats físiques 
3C 273 està situat al cor d'una Galàxia el·líptica gegant que fa 30 segons d'arc (Segons sexagesimals) en el seu eix major i una Magnitud aparent d'aproximadament 16, que es tradueixen a la distància a la qual es troba en una Magnitud absoluta d'al voltant de 23, la lluminositat esperable en una galàxia més brillant d'un cúmul de galàxies, comparable a galàxies del seu tipus molt més properes però amb descomptat molta menys activitat com ara el M87 o Cúmul de la Verge- i un diàmetre en el seu eix major de més de 300 000 anys-llum, respectivament. Aquest quàsar té també un jet observable en longitud d'ona visible, que mesura 150 000 anys-llum de llarg associat a un Forat negre supermassiu, de més de 6 mil milions de masses solars, i al seu Disc d'acreció.

Curiositats 
La cançó 'To the Quasar', de la banda holandesa Ayreon tracta sobre aquest objecte, aquesta es pot trobar a l'àlbum 'Universal Migrator Part 2: Flight of the Migrator'.

Galàxia amfitriona 
3C273 s'ubica al centre d'una galàxia el·líptica gegant amb una magnitud aparent de 16 i una mida aparent de 30 segons d'arc.

Referències

Enllaços externs 
 3C 273's Database at the INTEGRAL Science Data Centre (ESA)
 Amateur 3C273 Redshift Measurement
 NightSkyInfo.com - 3C 273
 Hubble Space Telescope Images of a Sample of 20 Nearby Luminous Quasars
 The Bright Quasar 3C 273
 The mass of the black hole in 3C 273

Quàsars